

Toponymie 
Le Centre-Nord peut désigner :
 le Centre-Nord, une région administrative du Burkina Faso ;
 le Centre-Nord, une mésorégion de l'État de Bahia au Brésil ;
 le Centre-Nord, une mésorégion de l'État du Mato Grosso do Sul au Brésil ;
 le Centre-Nord, une mésorégion de l'État du Paraná au Brésil ;
 le Centre-Nord, une mésorégion de l'État du Piauí au Brésil.